Ю́кка Ку́оппамяки (; род. 1 сентября 1942 в Хельсинки) — финский композитор и священник христианской общины в Германии. В 1960 году, в 17 лет начал свою карьеру музыканта и сегодня является одним из самых известных композиторов в Финляндии. В своё время он был приверженцем идеологии хиппи и был назван на родине первым финским хиппи.

Биография 
На сегодняшний день Куоппамяки является автором примерно 2000 песен. Некоторые из них известны каждому финну, в том числе, ставшая неофициальным гимном страны песня «» (в переводе: синий и белый, цвета Финского флага) и «» («Маленький мужчина»), с которой Куоппамяки побеждал в 1971 и 1972 гг. на фестивале шлягера в Ростоке. В Финляндии вышло 28 его песенных альбомов.

В 1977 в возрасте 35 лет он переехал в Германию, учился в Штутгарте и в 1980 году принял сан священника христианской общины. Принимал участие в отборочном этапе Евровидение-2007 в Финляндии и занял там 10-е место.

Дискография

Альбомы 
 Mitä kansa haluaa (1965)
 Rakkaus on sininen (1968)
 On The Rocks (1970)
 Kuoppamäki (1970)
 Trubaduurilaulaja (1971)
 Take My Heart (1971)
 Valtatie (1972) #13
 Jukka Kuoppamäki (1972)
 Wounded Knee (1973) #20
 Kultaa tai kunniaa (1973) #29
 Blue and White (1973)
 Aurinkomaa (1974)
 Väinämöinen (1974)
 Viivy vielä hetki (1975)
 Päng Päng (1976)
 Miljoona hikistä kilometriä (1976)
 Pilvet (1977)
 Rakkautta maailmaan (1978)
 Puolesta, ei vastaan (1982)
 Villi lintu (1983)
 Kuningas tai kerjäläinen (1986)
 Kerran vielä palaan (1992)
 Aika näyttää](1997) #24
 Tästä alkaa rakkaus (1999) #21
 Sininen (2001)
 Vanhaa viiniä (2002)
 Romanssi (2003)
 Minun lauluni (CD/DVD) (2005)
 Suuret tunteet (2006)

Sampler 

 Peukaloruuvi (1970)
 Jukka Kuoppamäen parhaita 1 (1973)
 Jukka Kuoppamäen parhaita 2 (1974)
 Jukka Kuoppamäen parhaita 3 (1975)
 Parhaita 4 (1978)
 Käy vierelläin (1978)
 Matkan varrelta: 16 suosituinta laulua (1983)
 Rakkauslauluja (1983)
 Iskelmäkansio (1989)
 Sininen ja valkoinen (1992)
 Aarteet (1994)
 20 suosikkia — Sininen ja valkoinen (1996)
 Kaikki parhaat (2000)
 Parhaat (2001)
 Sinivalkoiset suosikit (2001)
 20 suosikkia — Sade on mun kyyneleeni (2002)
 Suomihuiput — Jukka Kuoppamäki (2003)

Синглы 

 Oh, Gina / Kilpakosijat (1962)
 Rakkauden kaiho / Viulut yössä vaikertaa (1962)
 Eikan pumppu / Hiilenlappaajan laulu (1965)
 Alaikäinen / En aio hellittää (1966)
 Peukaloruuvi / Etkö näe, ihminen (1966)
 Lemmen kehto / Hän lähti pois (1966)
 Punatukkainen / Maanantai (1967)
 Kaiken uudeksi teet / Pois lähtee maailmain (1967)
 Ken rakastaa / En rakastua voi uudelleen (1967)
 Rakkaus on sininen / Sä kanssain leikit vain (1968)
 Sano milloin / Sun tahdon tietävän (1968)
 Onnea ihminen ei saa / Varpuselleni (1968)
 Käyköön miten käy / Jos olet yksin (1968)
 Ei voi kuin valittaa / Unta vain (1968)
 Ei enempää / Eturivi (1968)
 Kiskot vievät etelään / Yli pahan päivän (1969)
 Ei milloinkaan / Minne matkani vie (1969)
 Voi kaikki alkaa uudestaan / Tuon ajan takaisin saan (1969)
 Minä muistan mennyttä aikaa / Kesäyö (1970)
 So much, so soon / When you get this letter (1970)
 Vain elämää / En toisten sua mä katsovan sois (1970)
 Mä sinun luokses saavun / Kortti tuo, kortti vie (1970)
 Näin sävel soi / Marraskuun aamu (1970)
 Minä lähdin, sinä jäit / Junaan jo oisin noussut (1970)
 Pieni mies / Hyvä on (1971)
 Uinu poikani vain / 100 000 000 x 100 000 000 (1971)
 Sinä päivänä / Ken elää, hän näkee (1971)
 Paljon sanomatta jää / Nouseva aurinko (1971)
 Sininen ja valkoinen / Rakkautta vain (1972)
 Valtatie / Anna auringon paistaa (1972)
 Pieni tyttöni mun / Huoleton laulu (1972)
 Takaisin kotiin / Casanova (1972)
 Dixi-Coat / Pieni tyttöni mun (1972)
 Capri-Club / Valtatie (1972)
 Onnen maa / Lennä lintu lennä (1973)
 Wounded Knee / Preerioitten maa (1973)
 Kaikista kaunein / Nadja (1973)
 Kultaa ja kunniaa / Pasaatituuli (1973)
 Sininen ja valkoinen / Pieni mies (uudelleenjulkaisu) (1974)
 Aurinkomaa / Hyppykeppimies (1974)
 Valtatie / Onnen maa (uudelleenjulkaisu) (1974)
 Väinämöinen / Kotka lentää (1974)
 Hyvästi ystäväni / Kuin unta vain (1975)
 Viivy vielä hetki / Rakkauden satu (1975)
 Paloma blanca / Lippu salkoon (1975)
 Päng päng / Etelästä pohjoiseen (1976)
 Nostalgia / Kaunis morsian (1976)
 Miljoona hikistä kilometriä / Pieni poikasein (1976)
 Joulun tango / Tapanina tanssitaan (1976)
 Taivaan linnut / Minä olen puu (1977)
 Idän harharetket / Älä taita kukkaa (1978)
 Prinssejä ja prinsessoita / Ei rakkaus ole mitä luullaan (1981)
 Ei ruusu voi ruusummaksi tulla / Maantie (1982)
 Kerran vielä palaan / Radiosta rokin kuulen (1992)
 Sade on mun kyyneleeni (Taika ja Jukka Kuoppamäki) (1996)
 Casablanca / Näkemiin (A-puoli Hanna Ekola ja Jukka Kuoppamäki, b-puoli Hanna Ekola) (1996)
 Rakkaustarina (1997)
 Aika näyttää (1997)
 Minä katson tätä maata (1997)
 Pikajuna pohjoiseen (1999)
 Missä ollut sä oot (2001)
 Sininen (2001)
 Vain fantasiaa (2002)
 Vanhaa viiniä (2002)
 Mies ja kitara / Kyllä suomalainen osaa (2003)
 Sinussa on valo (2006)
 Levitä siivet (2007)

Примечания

Ссылки 
 Jukka Kuoppamäki на Auraviihde.fi 

Пасторы Финляндии
Композиторы Финляндии
Певцы и певицы Финляндии
Религиозные деятели Германии
Священники